Sezon 2010/2011 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 26 listopada 2010 roku w austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 18 lutego 2011 roku na torze w Siguldzie.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki kobiet 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Klasyfikacje generalne Pucharu Narodów

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2010 w saneczkarstwie
2011 w saneczkarstwie
2010 w Austrii
2010 w Niemczech
2010 w Kanadzie
2010 w Stanach Zjednoczonych
2011 w Niemczech
2011 w Rosji
2011 na Łotwie
Sport w Innsbrucku
Sport w Winterbergu
Sport w Calgary
Sport w Utah
Sport w Oberhofie
Sport w Altenbergu
Sport w Rosji
Sport na Łotwie
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Kanadzie
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych